Waguinho (cantor)
 Waguinho (futebolista)
 Waguinho (político)
 Waguinho Dias

Veja também 
 Vaguinho

Desambiguação